Šumećani su naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu grada Ivanić-Grada.

Zemljopis 
Naselje se proteže na površini od 8,28 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Šumećani imaju 494 stanovnika koji žive u 162 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 59,66 st./km².

Naselja u Zagrebačkoj županiji